Garavaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Garavaglia (1869–1944), italienische Schauspielerin
 Carlo Garavaglia (1617–1663), italienischer Bildhauer und Kupferstecher
 Carlo Garavaglia (Fußballtrainer) (* 1952), italienischer Fußballtrainer
 Ferruccio Garavaglia (1868–1912), italienischer Schauspieler
 Giovita Garavaglia (1790–1835), italienischer Kupferstecher
 Jan Garvaglia (* 1956), US-amerikanische Rechtsmedizinerin, auch bekannt als Dr. G. in Dr. G – Beruf: Gerichtsmedizinerin
 Leo Garavaglia (1896–1955), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lino Esterino Garavaglia (1927–2020), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cesena-Sarsina
 Maria Pia Garavaglia (* 1947), italienische Politikerin (DC)
 Mario Garavaglia (* 1937), argentinischer Physiker
 Massimo Garavaglia (* 1968), italienischer Politiker